Vulcano – drugi album studyjny polskiej grupy alternatywnej Sorry Boys, wydany w 2013 roku. Płyta zadebiutowała na 26. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Twórcy 
 teksty piosenek - Bela Komoszyńska
 realizacja nagrań, miks - Marek Dziedzic, Adam Toczko, Bartosz Dziedzic, Bogdan Kondracki
 mastering - Adam Toczko
 produkcja muzyczna - Marek Dziedzic
 projekt graficzny - Władysław Buchner
 zdjęcia - Tomasz Pasternak

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013